szeryf – anglosaski urząd
 szeryf – element pisma (zobacz też krój pisma)
 Szeriff Tyraspol – mołdawski klub piłkarski
 Szeryf – amerykański western z 1971 w reżyserii Michaela Winnera
 Szeryf – amerykański serial sensacyjny stworzony przez Daniela Pyne'a i Johna Mankiewicza z 1995 r.

Zobacz też 
 szarif